Viering ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Viering (1910–1984), deutscher evangelisch-reformierter Theologe und Landessuperintendent
 Paul Viering (1880–1966), deutscher Architekt, Denkmalpfleger und Provinzialkonservator
 Stefan Viering (* 1946), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher